Shar steht für:

 ein arabisches Wort für „das Böse“, mit dem der Genozid in der Cyrenaika von 1929 bis 1934 bezeichnet wird
 Satish Dhawan Space Centre; Raketenstartplatz der indischen Raumfahrtbehörde ISRO
 Shar (Fluss); Nebenfluss des Südlichen Bugs in der Ukraine
 Shar (Solotonoscha); Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy

Siehe auch:
 Schar